Arthur Schopenhauer, Duits filosoof,
 Johanna Schopenhauer, Duits schrijfster, moeder van Arthur Schopenhauer.